Chris Pontius (acteur) (1974), Amerikaans acteur, bekend van Jackass.
 Chris Pontius (voetballer) (1987), Amerikaans voetballer.